ТЭ́ФИ — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Учреждена фондом «Академия Российского Телевидения» . Премия должна была стать российским аналогом американской телевизионной премии «Эмми».

Для участия в конкурсе «ТЭФИ—2007» принимались работы, произведённые и впервые вышедшие в эфир на территории России в период с  по .

В конкурсе «ТЭФИ—2007» не принимали участие телеканалы НТВ и ТНТ.

Церемония 
Тринадцатая церемония награждения проводилась в два этапа. Награждение победителей в номинациях категории «Профессии» состоялось , а в номинациях категории «Лица» — . Местом проведения обеих церемоний стал Государственный центральный концертный зал «Россия» в Лужниках. В качестве ведущих в церемониях приняли участие Николай Дроздов, Татьяна Лазарева и Александр Пушной, Яна Чурикова, Анастасия Чернобровина, Аврора, Тина Канделаки и Анастасия Заворотнюк. Подготовку и трансляцию в эфире телевизионной версии церемонии награждения в номинациях категории «Лица» выполнил телеканал СТС.

Победители и финалисты

Категория «Профессии»

Категория «Лица»

Примечания

Ссылки 
 .
 .

Церемонии вручения премии «ТЭФИ»
Телевизионные премии 2007 года
2007 год в Москве
Сентябрь 2007 года
События 19 сентября
События 21 сентября